Тентон Йенне (; род. 7 июля 2000) —  нигерийский футболист, нападающий клуба «Арарат-Армения». Обладатель Кубка Армении.

Карьера

«Сеница»
В июле 2019 года стал игроком словацкой «Сеницы». Дебютировал в Фортуна-Лиге 20 июля 2019 года в матче с «Тренчином», отдав две голевые передачи. В Кубке Словакии сыграл в матче с «Рогожником».

«Жилина»
В январе 2021 года перешёл в «Жилину», где был заявлен за вторую команду. Дебютировал во Второй лиге 7 марта 2021 года в матче со «Слованом» U21.

«Нораванк»
В феврале 2022 года перешёл в армянский «Нораванк». Дебютировал в Премьер-Лиге 20 февраля 2022 года в матче с «БКМА». В Кубке Армении сыграл в матче полуфинала с «Араратом» и в финальном матче с «Урарту». В последней игре забил мяч на 77-ой минуте.

Ссылки
 Профиль на Transfermarkt

Примечания
       
 
Футболисты Нигерии     
Игроки ФК «Сеница»        
Игроки ФК «Жилина» 
Игроки ФК «Нораванк»